Tenisowy turniej WTA Collector Swedish Open 2010 odbywał się w dniach 3 - 11 lipca w szwedzkim Båstad na kortach ziemnych. Pula nagród wyniosła 220 000 dolarów.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju

2010 w tenisie ziemnym
2010
2010 w Szwecji